Nanticoke (rivier), een rivier in de Amerikaanse staten Delaware en Maryland
 Nanticoke (Pennsylvania), een stad in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Nanticoke (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
 Nanticoke (Ontario), een plaats in de Canadese provincie Ontario